«Хума́т ад-діярі́» (; ; досл. «Захисники батьківщини») — національний гімн Сирії. Автор слів — Халіль Мардам Бек (1895—1959), композитор — Мухаммад Флейфіль (1899—1985). Затверджений 1936 року. Однак у період існування союзної держави між Сирією та Єгиптом (ОАР) гімн тимчасово не використовувався. Національний гімн ОАР вирішили скомпонувати з гімнів двох країн. Після розпаду федерації в 1961 році національний гімн Сирії був повністю відновлений.

Текст 
Арабською

Переклад англійською

Примітки

Посилання 
 Гімн Сирії на сайті «Cantorion.org» 

Національні символи Сирії
Сирія
Сирія
Музика Сирії